Банних Віктор Іванович (1949—2003) — радянський та український військовий, генерал-полковник.
 Банних Володимир Андрійович (1901—????) — Герой Радянського Союзу, позбавлений звання.
 Банних Олег Олександрович (1931) — російський матеріалознавець, академік РАН.